Alibaba steht für:
 Alibaba.com, B2B-Onlineshop der Alibaba Group
 Alibaba Group, chinesische Unternehmensgruppe
 Alibaba Verlag, ehemaliger Verlag in Frankfurt

Ali Baba ist der Familienname von
 Husain Ali Baba (* 1982), bahrainischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Ali Baba (Figur aus 1001 Nacht)